Tupper pode se referir a:
Tupper Lake
Earl Tupper
Charles Tupper

Desambiguação